Subgénero del Hardcore caracterizado por líneas melódicas rápidas acompañadas de Breakdowns. El término 'Mosh' se deriva de lo violento de las presentaciones de las bandas representativas del género, en las que el público practica una forma de baile que lleva el mismo nombre y que permite patadas al aire, golpes y acrobacias, sin la intención explícita de herir a las demás personas. Las bandas más representativas del género son Bury Your Dead, Hatebreed, Black My Heart, Terror, Walls of Jericho, Throwdown, Every Time I Die y Converge. En América Latina representan el género Children of Gaia de Brasil y Nueva Ética de Argentina.